Семейный портрет может означать:
 «Семейный портрет» — изображение Солнечной системы, полученное космическим аппаратом «Вояджер-1» в 1990 году.
 «Семейный портрет» — схожий снимок, сделанный в 2011 году с космического аппарата «Мессенджер».
 «» — биография британской писательницы Виты Сэквилл-Уэст, написанная её сыном в 1973 году на основе писем и воспоминаний дамы.
 «Семейный портрет» — мини-сериал британского режиссёра Стивена Уиттекера, снятый в 1990 году по мотивам романа.
 «» — мексиканский телесериал, выходивший на экраны в 1995—1996 годах.
 «Семейный портрет» — картина французского художника Анри Матисса, написанная в 1911 году.
 «Семейный портрет» — картина фламандского художника Антониса ван Дейка, написанная в 1621 году.

См. также 
 «Семейный портрет в интерьере» — психологическая драма итальянского режиссёра Лукино Висконти, вышедшая на экраны в 1974 году.
 «Семейный портрет с посторонним» — комедия советского драматурга Степана Лобозёрова, написанная в 1991 году.
 «Family Portrait» — песня, написанная американцами Пинк и Скоттом Сторчем для второго альбома Пинк Missundaztood в 2001 году.
 «Аллегорический семейный портрет» (иногда просто «Семейный портрет») — картина фламандского художника Якоба Йорданса, написанная в начале 1650-х годов.